Hönighausen ist der Ortsname von

 Hönighausen (Brunnen), Ortsteil der Gemeinde Brunnen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Hönighausen (Lappersdorf), Ortsteil des Marktes Lappersdorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hönighausen (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen